Wachowski ist der Familienname folgender Personen:

 Gerd Wachowski (* 1950), deutscher Organist und Hochschullehrer
 Geschwister Lana (* 1965) und Lilly (* 1967) Wachowski, US-amerikanische Drehbuchautorinnen und Filmregisseurinnen, siehe Wachowskis
 Mirosław Stanisław Wachowski (* 1970), polnischer Geistlicher und Kurienbeamter

Siehe auch:
 Wachowsky